Die 2. Liga 2007/08 war die 60. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 28. Juli 2007 und endete am 24. Mai 2008.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Aus der 3. Liga waren aufgestiegen: GKS Katowice, Motor Lublin, Warta Poznań, GKS 1962 Jastrzębie, Tur Turek und Znicz Pruszków. Als Absteiger aus der Ekstraklasa kamen Arka Gdynia und Wisła Płock hinzu. 

Polonia Warschau fusionierte mit Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski und übernahm dessen Platz in der Ekstraklasa. Die ersten vier Vereine stiegen in die Ekstraklasa auf, während die zwei Tabellenletzten in die 2. Liga abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08